Berlin-Friedrichshain, stadsdeel en voormalig district van Berlijn
Friedrichshain-Kreuzberg, Berlijns district waartoe onder meer bovengenoemd stadsdeel behoort
Volkspark Friedrichshain, park in het gelijknamige stadsdeel